Richard Taylor peut faire référence à:

Divertissement
Richard Taylor (1902–1970), dessinateur canadien, The New Yorker magazine
Richard Norton-Taylor (1944), éditeur, journaliste et dramaturge britannique
Richard Taylor (1967), écrivain et diffuseur
Richard Taylor (1933–2015), réalisateur de documentaires britannique
Richard John Taylor (1985), monteur britannique, scénariste et réalisateur
Richard Taylor (1960), créateur néo-zélandais d'effets spéciaux pour le cinéma
Richard Taylor, un personnage du feuilleton britannique Hollyoaks
Richard Taylor, ancien membre du groupe de rock américain Gin Blossoms

Militaire
Richard Taylor (1744–1829), père du président américain Zachary Taylor
Richard Taylor (1826–1879), fils du président américain Zachary Taylor, général confédéré dans la guerre de sécession
Richard Taylor (1834–1890),  soldat de la guerre de Sécession et récipiendaire de la Medal of Honor
Richard H. Taylor (1870–1956), récipiendaire de la Medal of Honor
Richard Taylor (1819–1904), général britannique

Politique
Richard Taylor, MP pour Haverfordwest
Richard Taylor, avocat et homme politique anglais qui siégea à la Chambre des communes de 1621 à 1629.
Richard Taylor (1620–1667), de Clapham, Bedfordshire
Richard Taylor, MP anglais de East Retford
Richard Taylor (1934), Member of Parliament indépendant de Kidderminster
Richard Molesworth Taylor (1835–1919), homme politique néo-zélandais
Richard Taylor (1915–1991), homme politique canadien à l'Assemblée législative de l'Ontario

Religion
Richard Taylor (1805-1873), missionnaire anglais de la Church Mission Society en Nouvelle-Zélande
Richard Vickerman Taylor (1830–1914), prêtre et historien anglais
Richard S. Taylor (1912–2006), théologien nazaréen

Science 
Richard Taylor (1781–1858), naturaliste anglais et éditeur de revues scientifiques
Richard Cowling Taylor (1789–1851), arpenteur et géologue anglais
Richard Taylor (1919–2003), philosophe métaphysique américain et apiculteur commercial renommé
Richard E. Taylor (1929–2018), lauréat canadien du prix Nobel de physique de 1990
Richard Taylor (1962), impliqué dans l'achèvement de la preuve du dernier théorème de Fermat

Sports
Richard Taylor (1901–1962), joueur de l'AFL dont le vrai prénom est Richard
Richard Taylor (1973), ancien joueur des Hawthorn et des West Coast Eagles dans la FAL
Richard Taylor (1957), footballeur anglais
Richard Taylor (1985), cornerback de football américain
Richard Taylor (1938), skieur de fond américain
Richard Taylor (1981–2004), skateur gallois
Richard Mansfield Taylor, vrai nom de Jeff Richards, joueur de baseball de ligues mineures américaines et acteur

Autres
Richard Taylor (fl. 1721), pirate également connu sous le nom de John Taylor
Richard R. Taylor (1922–1978), chirurgien général américain

Voir aussi
Dick Taylor